22-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 25 по 28 сентября 1997 года в Лиме (Перу) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Перу — страна-организатор;
 Бразилия — победитель предыдущего чемпионата;
 Аргентина, Венесуэла — по итогам квалификации.

Квалификация 
Первоначально квалификационный турнир должен был пройти в двух отборочных группах — Северной и Южной, но соревнования в Северной группе не состоялись, так как в заявке оказалась всего одна сборная. Квалификация в Южной группе прошла с 19 по 21 сентября 1997 года в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия). Участники — Аргентина, Боливия, Парагвай, Чили.

 19 сентября: Парагвай — Чили 3:-; Аргентина - Боливия 3:-.
 20 сентября: Аргентина — Чили 3:0; Парагвай - Боливия 3:1.
 21 сентября: Аргентина — Парагвай 3:-; Чили - Боливия 3:-.

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили Аргентина (победитель Южной группы) и Венесуэла (единственная команда Северной группы).

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир. Две лучшие по его итогам команды в финале разыграли первенство, остальные две команды в матче за 3-е место определили бронзового призёра.

Результаты

Предварительный этап 

 25 сентября: Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:8, 15:3); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:11, 15:8).
 26 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:1, 15:5, 15:3); Перу — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:10, 15:4).
 27 сентября: Перу — Аргентина 3:1 (7:15, 15:12, 16:14, 15:13); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:8, 15:8).

Матч за 3-е место 
28 сентября
 Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:6, 15:5).

Финал 
28 сентября
 Бразилия — Перу 3:0 (15:3, 15:13, 15:3)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Вирна Диас, Ана Паула Лима (Попо), Силене Древник, Элия Рожерио ди Соуза (Фофан), Ангела Морайнс, Карин Родригис, Хилма Калдейра, Рикарда Лима, Жизель Флорентино, Ана Беатрис дас Чагас (Биа), Эстефания Силва.

 : Ирис Фалькон Дорита, Милагрос Мой Альварадо, Лейла Чихуан Контрерас, Юлисса Самудио Оро, Патрисия Сото, Джессика Техада, Джанет Васконсуэлас, Наталия Малага, …

 : Каролина Костагранде, Ромина Ламас, Мирна Ансальди, Марсела Ре, Ивана Мульер, Мариана Конде, Мария Лаура Висенте, …

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1997 год в волейболе